Rosenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt J. Rosenthaler (* 1946), Schweizer Kulturschaffender
 Leopold Rosenthaler (1875–1962), deutsch-schweizerischer Apotheker